Кильдюин — многозначный термин.

Топоним 
 Кильдюин — остров в Баренцевом море.

Корабли 
 «Кильдюин» — пинк Балтийского флота Российской империи постройки 1743 года.
 «Кильдюин» — пинк Балтийского флота Российской империи, участник «вооружённого нейтралитета».
 «Кильдюин» — парусный транспорт, а затем фрегат Балтийского флота Российской империи, участник войны с Францией 1804—1807 годов и русско-турецкой войны 1806—1812 годов.